Schloß Hubertus (neue Rechtschreibung: Schloss Hubertus) bezeichnet:

 Schloß Hubertus (Roman), Heimatroman von Ludwig Ganghofer (1895)
 Schloß Hubertus (1934), deutscher Heimatfilm von Hans Deppe
 Schloß Hubertus (1954), deutscher Heimatfilm von Helmut Weiss
 Schloß Hubertus (1973), deutscher Heimatfilm von Harald Reinl

Siehe auch:
 Hubertus-Schlössl, Ansitz auf dem Rosenberg im dritten Grazer Stadtbezirk Geidorf
 Jagdschloss Hubertusstock
 Jagdschloss St. Hubertus: Schloss Drosedow
 Hubertusburg